Съкращението BD може да се отнася за:

 BD, международният двубуквен код на Бангладеш по ISO 3166-1
 Blu-ray диск
 Bachelor of Divinity, академична титла по теология в англоговорещите страни